Le terme ligne 5 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 5 du Busway de Nantes
 Ligne 5 du T Zen en Île-de-France

Métro

Allemagne 
 Ligne 5 du métro de Berlin
 Ligne 5 du métro de Francfort
 Ligne 5 du métro de Munich

Chine 
 Ligne 5 du métro de Canton
 Ligne 5 du métro de Chengdu
 Ligne 5 du métro de Chongqing
 Ligne 5 du métro de Fuzhou
 Ligne 5 du métro de Hangzhou
 
 Ligne 5 du métro de Nankin
 Ligne 5 du métro de Nanning
 Ligne 5 du métro de Pékin
 Ligne 5 du métro de Shanghai
 Ligne 5 du métro de Shenzhen
 Ligne 5 du métro de Suzhou
 
 Ligne 5 du métro de Wuhan

Espagne 
 Ligne 5 du métro de Barcelone
 Ligne 5 du métro de Bilbao
 Ligne 5 du métro de Madrid
 Ligne 5 du métro de Valence

Autres pays 
 Ligne 5 du métro de Bruxelles
 Ligne 5 du métro de Kuala Lumpur, généralement appelé ligne Kelana Jaya
 Ligne 5 du métro de Mexico
 Ligne 5 du métro de Milan
 Ligne 5 du métro de Montréal, généralement appelé ligne bleue 
 Ligne 5 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Koltsevaïa
 Ligne 5 du métro de New York
 Ligne 5 du métro de Paris
 Ligne 5 du métro de Saint-Pétersbourg
 Ligne 5 du métro de Santiago
 Ligne 5 du métro de São Paulo
 Ligne 5 du métro de Séoul
 Ligne 5 du métro de Toronto
 Ligne 5 du métro de Tunis
 Ligne 5 du métro de Vienne
 , différentes lignes dans le monde

Tramway

Belgique 
 Ligne 5 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 5 du tramway d'Anvers 
 Ancienne ligne 5 du tramway de Bruxelles 
 Ancienne ligne 5 du tramway de Bruges 
 Ancienne ligne 5 du tramway de Louvain
 Ancienne ligne 5 du tramway de Tournai
 Ancienne ligne 5 du tramway de Verviers

France 
 Ancienne ligne 5 du tramway d'Amiens
 Ancienne ligne 5 de l'Électrique Lille Roubaix Tourcoing
 Ligne 5 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 5 du tramway de Lyon
 Ligne 5 du tramway de Montpellier (projet)
 Ligne 5 du tramway de Nice (projet)

Autres pays 
 Ligne 5 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 5 du tramway d'Irkoutsk
 Ligne 5 du tramway de Košice
 Ligne 5 du tramway de Prague
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 5, ligne du réseau luxembourgeois
 Ligne 5, ligne du réseau allemand des S-Bahn de la région du Rhin-Main

Voir aussi 
 
 
 
 
 5 (nombre)

5